San Pedro (Spaanse naam voor Sint Petrus) kan verwijzen naar:

Argentinië:
San Pedro (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
San Pedro (departement van Jujuy), een departement van de provincie Jujuy
San Pedro (departement van Misiones), een departement van de provincie Misiones
San Pedro (Misiones), een plaats in departement San Pedro in de provincie Misiones
San Pedro (partido), een partido van de provincie Buenos Aires
San Pedro de Colalao, een plaats in de provincie Tucumán
San Pedro de Jujuy, een plaats in de provincie Jujuy
San Pedro de Guasayán, een plaats in de provincie Santiago del Estero

Bolivia:
San Pedro (gemeente in Bolivia), een gemeente in departement Pando
San Pedro (Pando), een plaats in deze gemeente in departement Pando
San Pedro de Totora, een provincie in het departement Oruro

Colombia:
San Pedro (Sucre), een gemeente in departement Sucre
San Pedro (Valle del Cauca), een gemeente in departement Valle del Cauca
San Pedro de los Milagros, een gemeente in departement Antioquia
San Pedro de Urabá, een gemeente in departement Antioquia
San Pedro de Cartago, een gemeente in departement Nariño

Chili:
San Pedro (Chili), een gemeente in Chili
San Pedro de Atacama, een stad in de Atacama-woestijn

Costa Rica:
San Pedro (Poás), deelgemeente van het kanton Poás, provincie Alajuela
San Pedro (Sarchí), deelgemeente van het kanton Sarchí, provincie Alajuela
San Pedro (Barva), deelgemeente van het kanton Barva, provincie Heredia
San Pedro (Santa Bárbara), deelgemeente van het kanton Santa Bárbara, provincie Heredia
San Pedro (Montes de Oca), deelgemeente van het kanton Montes de Oca, provincie San José
San Pedro (Pérez Zeledón), deelgemeente van het kanton Pérez Zeledón, provincie San José
San Pedro (Turrubares), deelgemeente van het kanton Turrubares, provincie San José

San Pedro, woonkern in de deelgemeente Alfaro, kanton San Ramón, provincie Alajuela
San Pedro, woonkern in de deelgemeente San José, kanton Naranjo, provincie Alajuela
San Pedro, woonkern in de deelgemeente La Tigra, kanton San Carlos, provincie Alajuela
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Aguas Claras, kanton Upala, provincie Alajuela
San Pedro, woonkern in de deelgemeente San José o Pizote, kanton Upala, provincie Alajuela
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Santa Cruz, kanton Santa Cruz,  provincie Guanacaste
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Mogote, kanton Bagaces, provincie Guanacaste
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Cañas, kanton Cañas Blancas, provincie Guanacaste
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Zapotal, kanton Nandayure, provincie Guanacaste
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Rita, kanton Pococí,  provincie Limón
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Lepanto, kanton Puntarenas, provincie Puntarenas
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Paquera , kanton Puntarenas, provincie Puntarenas
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Aguabuena, kanton Coto Brus, provincie Puntarenas
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Pavas, kanton San José, provincie San José
San Pedro, woonkern in de deelgemeente San Marcos, kanton Tarrazú, provincie San José
San Pedro, woonkern in de deelgemeente Cascajal, kanton Vásquez de Coronado, provincie San José

Dominicaanse Republiek:
San Pedro de Macorís (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
San Pedro de Macorís (stad), de hoofdstad van de provincie

Filipijnen:
San Pedro (Laguna), een stad in de provincie Laguna
Fort San Pedro, een fort in de stad Ceby City

Honduras:
San Pedro (Copán), een gemeente in het departement Copán
San Pedro Sula, een stad in het departement Cortés
San Pedro de Tutule, een gemeente in het departement La Paz
San Pedro Zacapa, een gemeente in het departement Santa Bárbara

Mexico:
San Pedro (gemeente in Coahuila), een gemeente in Mexico
San Pedro de las Colonias, een stad in de staat Coahuila
San Pedro Garza García, een stad in de staat Nuevo León

Nicaragua:
San Pedro de Lóvago, een gemeente in het departement Chontales
San Pedro del Norte, een gemeente in het departement Chinandega

Paraguay:
San Pedro (stad in Paraguay), een stad in Paraguay
San Pedro (departement van Paraguay)

Spanje:
San Pedro (Galicië)
San Pedro (Albacete)
San Pedro del Pinatar, een gemeente in de provincie Murcia
San Pedro Manrique, gemeente in de provincie Soria

Verenigde Staten:
San Pedro (Los Angeles), de haven van Los Angeles in de staat Californië
Baai van San Pedro
San Pedro (New Mexico)
San Pedro (Texas), een plaats in de staat Texas
North San Pedro, een plaats in de staat Texas

Overige:
San Pedro (Belize)
San Pedro (Costa Rica), een stad in de Costa Ricaanse provincie San José
San-Pédro, een stad in Ivoorkust
San Pedro (vulkaan), een vulkaan in Guatemala
San Pedro (rivier), een rivier in Guatemala en Mexico
De feestdag San Pedro en San Pablo, zie Hoogfeest van Petrus en Paulus
San Pedro-cactus (Echinopsis Pachanoi)